piazza Lenin – largo della città italiana di Cavriago (provincia di Reggio Emilia)
 piazza Lenin – largo della città russa di San Pietroburgo
 piazza Lenin – largo della città di Donec'k
 piazza Lenin – largo della città italiana di Scicli (provincia di Ragusa)
 piazza Lenin – nome precedente di piazza dell'Indipendenza di Minsk

Pagine correlate
Ploščad' Lenina